est un évêque de Laon ;
 Latro est un cognomen romain.